sterownica w lotnictwie
 sterownica w żeglarstwie